Хирик может означать:

 Хирик, Марк (1907—1990) — деятель левокоммунистического движения во Франции и Венесуэле.
 Хирик — знак в еврейском письме, обозначающий гласный [и].